Die B Grupa 2009/10 war die 61. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 8. August 2009 und endete am 15. Mai 2010.

Modus 
31 Mannschaften wurden geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. 

Die beiden Meister stiegen direkt in die A Grupa auf. Die beiden Zweitplatzierten spielten den dritten Aufsteiger aus. In die drittklassige W Grupa stiegen aus der Nordgruppe die letzten zwei, aus der Südgruppe der Tabellenletzte ab.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe West

Gruppe Ost

Play-off 
Das Spiel fand am 23. Juni 2010 statt.

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

2009 10
Fußballsaison 2009/10